Termin Mpro ima više značenja.

 SARS koronavirusna glavna proteinaza, enzim
 Elektronskih ishodi prijavljeni od strane pacijenata (), podaci koji se koriste u kliničkim istraživanjima